Boudreau ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Boudreau (* 1944), kanadischer Anwalt und Politiker
 Bruce Boudreau (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Chantal Boudreau (* 1989), kanadische Fußballschiedsrichterassistentin
 Lou Boudreau (1917–2001), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 Marie-Pierre Boudreau-Gagnon (auch Marie-Pier Boudreau-Gagnon; * 1983), kanadische Synchronschwimmerin 
 Walter Boudreau (* 1947), kanadischer Komponist und Saxophonist